Buzancy, commune française de l'Aisne
 Buzancy, commune française des Ardennes

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France